Hrastje je krajevno ime več naselij:

Slovenija 
 Hrastje, Maribor, občina Maribor
 Hrastje, Kranj, občina Kranj
 Hrastje, Šentjernej, občina Šentjernej
 Hrastje, Šentjur, občina Šentjur pri Celju
 Hrastje-Mota, občina Radenci
 Hrastje pri Mirni Peči, občina Mirna Peč
 Hrastje pri Grosupljem, občina Grosuplje
 Hrastje pri Cerkljah, občina Brežice
 Hrastje ob Bistrici, občina Bistrica ob Sotli
 Hrastje, Ljubljana, primestna vas Ljubljane, del četrtne skupnosti Jarše

Hrvaška 
 Hrastje, Hrvaška, Zagrebška županija, Zagrebška županija
 Hrastje Plešivičko